Bursche – rodzina ewangelików polskich, potomkowie tkacza Joachima Gotthelfa Bursche z Oppach w Saksonii, zamieszkałego w Turku.

 Ernest Wilhelm Bursche (1831–1904), duchowny, wikariusz w Zgierzu, syn Joachima Gotthelfa
 Juliusz Bursche (1862–1942), duchowny, biskup, syn Ernesta Wilhelma i Matyldy Müller, mąż Amalii Heleny z domu Krusche
 Emil Bursche (1872–1934), lekarz, dyrektor szpitala ewangelickiego, syn Ernesta Wilhelma i Matyldy Müller
 Edmund Bursche (1881–1940), duchowny, pastor, syn Ernesta Wilhelma i Marii Matyldy Harmel, mąż Janiny z domu Scheller
 Alfred Bursche (1883–1942), prawnik, syn Ernesta Wilhelma i Marii Matyldy Harmel
 Henryk Bursche (1885–1942), inżynier chemik, syn Ernesta Wilhelma i Marii Matyldy Harmel
 Helena Bursche (1886–1975), dyrektorka gimnazjum im. Anny Wazówny w Warszawie, córka Juliusza i Amalii Heleny z domu Krusche
 Teodor Bursche (1893–1965), architekt, syn Ernesta Wilhelma i Marii Matyldy Harmel
 Stefan Bursche (1887–1940), inżynier mechanik, syn Juliusza i Amalii Heleny z domu Krusche
 Zofia Bursche (ur. 1915), córka Edmunda, żona prof. Edwarda Marczewskiego we Wrocławiu
 Danuta Bursche (1922–1996), córka Edmunda, żona Huberta Reckerata
 Anna Bursche (1922–2002), mistrzyni Polski w łyżwiarstwie figurowym, córka Alfreda, żona aktora Sławomira Lindnera
 Aleksander Bursche (ur. 1956), archeolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Linki zewnętrzne 
 
 Artykuł z fotografią rodzinną (ros.)
 Szczegółowy artykuł, pdf (niem.)

Bursche